Вёска, Веска — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Веска — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 

 Веска — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Веска — село в Ильинском районе Ивановской области.
 Вёска — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Вёска — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Веска — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Веска — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Вёска — деревня в Рязанцевском сельском округе Рязанцевского сельского поселения Переславского района Ярославской области.
 Вёска — деревня в Скоблевском сельском округе Рязанцевского сельского поселения Переславского района Ярославской области.
 Вёска — село в Пригородном сельском поселении Переславского района Ярославской области.
 Веска — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Река 
 Веска — река в Ильинском районе Ивановской области, приток реки Кушка.